Operacja Piorun – powieść Iana Fleminga z 1961 roku
 Operacja Piorun – film z 1965 roku
 Operacja Piorun – film z 1977 roku
 "Operacja Piorun" – kryptonim rajdu izraelskich komandosów na lotnisko Entebbe w 1977 roku